El término Van Helsing puede hacer referencia a:

 Abraham van Helsing, personaje de ficción de la novela Drácula.
 Van Helsing, videojuego de 2004 basado en la película anterior desarrollado por Saffire.
 Van Helsing, película estadounidense de 2004 dirigida por Stephen Sommers.
 Van Helsing, serie de televisión estadounidense iniciada en 2016.